FAR manager – program komputerowy firmy RARLAB z kategorii menedżerów plików
 FAR – amerykańskie przepisy lotnicze organizacji FAA